RMN est un sigle qui désigne en sciences :
 Le phénomène de résonance magnétique nucléaire ;  
 La spectroscopie RMN qui exploite le phénomène de résonance magnétique nucléaire.

RMN peut aussi avoir les significations suivantes :
 La Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées ;  
 Une radio basée dans le centre de la Bretagne, Radio Montagnes Noires ;  
 Une radio basée à Châlons-en-Champagne, Radio Mau-Nau ;  
 R.M.N., un film roumain  de 2022 réalisé par Cristian Mungiu ;   
 Un des multiples noms de la Transnistrie, pays non reconnu par l'ONU, Republica Moldovenească Nistreană en roumain ;
 la route maritime du Nord.